Adenandra är ett släkte av vinruteväxter. Adenandra ingår i familjen vinruteväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vinruteväxter
Adenandra